

Musica 
Everything Changes – album di Lesley Duncan del 1974
Everything Changes – album dei Take That del 1993
Everything Changes – album di Julian Lennon del 2011
Everything Changes – singolo dei Take That del 1994, dall'album omonimo
Everything Changes – singolo degli Staind del 2006, dall'album Chapter V

Televisione 
 Everything Changes – titolo originale dell'episodio Tutto cambia della prima stagione della serie televisiva Torchwood